Eggerath ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Eggerath (1880–1947), deutsch-brasilianischer Benediktinerabt, Erzabt der Brasilianischen Kongregation
 Werner Eggerath (1900–1977), deutscher Politiker (KPD/SED), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Schriftsteller.